Štěpánovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:
 Štěpánovice, Gemeinde im Okres Brno-Venkov, siehe Štěpánovice u Tišnova
 Štěpánovice, Gemeinde im Okres České Budějovice, siehe Štěpánovice u Českých Budějovic
 Štěpánovice, Ortsteil von Rovensko pod Troskami, Okres Semily
 Štěpánovice, Ortsteil von Klatovy, Okres Klatovy
 Štěpánovice, Ortsteil von Výčapy, Okres Třebíč